Константин Николаевич Гришин (, дер. Шатеево, Александровский уезд, Владимирская губерния, Российская империя — , Москва, РСФСР) — советский партийный деятель, первый секретарь Владимирского обкома КПСС (1955—1960) и первый секретарь Рязанского обкома КПСС (1960—1967).

Биография 
Родился в крестьянской семье. Член ВКП(б) — КПСС с 1931 г.

В 1932 г. окончил Школу советского и партийного строительства. В 1949 г. — Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), в 1952 г. — Курсы переподготовки при ЦК ВКП(б).

Трудовую деятельность начал в 1926 г. учеником башмачника в деревне Гуслево, затем работал башмачником в деревне Павловичи Талдомского района, заведующим магазином Талдомского районного потребительского союза (облпотребсоюза) Талдомского района Калининской (ныне Тверской) области.

 1932—1933 гг. — преподаватель школы советского и партийного строительства в городе Кимры Калининской области,
 1933—1939 гг. — начальник отдела кадров на механическом заводе в Кимрах, директор школы, заведующий Кимрским районным отделом народного образования, заведующий отделом пропаганды и агитации Кимрского районного комитета ВКП(б), 
 1939—1942 гг. — первый секретарь Кимрского горкома ВКП(б) (Калининская область),
 1942—1944 гг. — первый заместитель председателя исполкома Калининского областного Совета депутатов трудящихся,
 1944—1946 гг. — председатель исполкома Великолукского областного Совета депутатов трудящихся,
 1949—1951 гг. — председатель исполкома Великолукского областного Совета депутатов трудящихся,
 1952—1953 гг. — первый заместитель председателя исполкома Владимирского областного Совета депутатов трудящихся,
 1953—1955 гг. — второй секретарь Владимирского обкома КПСС,
 1955—1960 гг. — первый секретарь Владимирского обкома КПСС.

После самоубийства А. Н. Ларионова в 1960 г. был рекомендован ЦК на должность первого секретаря Рязанского обкома КПСС.
Во время неудавшегося деления на промышленные и сельские области (1963—1964) являлся первым секретарём Рязанского сельского областного комитета КПСС.

Член ЦК КПСС (1961—73; кандидат в члены ЦК КПСС в 1956—61). Делегат XXII, XXIII, XXIV съездов ЦК КПСС.

В январе 1967 г. переведён на работу в Москву.

С 1967 г. до конца жизни — заместитель председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.

Награды 
Был награжден тремя ордена Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

Ссылки 
 Гришин, Константин Николаевич knowbysight.info

Первые секретари Рязанского обкома КПСС
Первые секретари Владимирского обкома КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Депутаты Совета Национальностей 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Члены ЦК КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Первые секретари Горьковского обкома КПСС
Председатели Великолукского облисполкома
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Депутаты Калининского областного совета
Вторые секретари Владимирского обкома КПСС
Делегаты XX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Депутаты Владимирского областного совета
Депутаты Совета Национальностей от Дагестанской АССР